Il doppio femminile  dell'Estoril Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Tina Križan e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 3–6, 7–5, 6–1 contro Květa Peschke e Barbara Rittner.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (primo turno)
 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (semifinali)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (finale)
n/a

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Estoril Open 2001